Kaisergrund steht für
Kaisergrund (Thüringen), Tal
Kaisergrund, tschechisch: Krásný důl, Tal im Lausitzer Gebirge
Siehe auch:
 Kaisersgrund